Jefimija (ca. 1350 - après 1405), épouse de Serrès Uglješa Mrnjavčević puis religieuse
, épouse de Nikola Radonja ou Vukašin Mrnjavčević